Населението на Израел към декември 2008 година е 7 465 500 души.

Възрастов състав 
(2007)
 0-14 години: 26,1% (мъже: 858 246 / жени: 818 690)
 15-64 години: 64,2% (мъже: 2 076 649 / жени: 2 046 343)
 над 65 години: 9,7% (мъже: 269 483 / жени: 357 268)

Коефициент на плодовитост 
 2008-2.96
 евреи-2.88(2008),2.69 (2005),2.67(2000)
 мюсюмани-3.84(2008),4.03(2005),4.57(2000)
 християни-2.11(2008),2.15(2005),2.35(2000)
 други-1.57(2008),1.49(2005),1.55(2000)

Етнически състав 
Основното население в страната са евреите - 5 634 300 души (75,5 %), следвани от арабите - 1 513 200 (20,3 %), другите етноси съставляват 318 000 души (4,2 %), главно друзи, руснаци и черкези.

Евреи 
Към 2008 година евреите съставляват 80 % от населението на страната, от своя страна те се поделят основно на 3 общности - ватиким (заселили се в днешен Израел преди 1948 година), олим (заселили се след 1948 година) и сабра (родени в държавата Израел).

Религия 

Основната религиозна общност в страната са юдаистите - 75,8 %, следват мюсюлманите - 16,5 %, християни (предимно православни) - 2,1 %, друзи - 1,7 % други(2006).

Урбанизация 
Делът на градското население на Израел възлиза на 92 %. Общо 5 града имат население над 200 000 души, това са: Йерусалим, Тел Авив, Хайфа, Ришон ле Цион и Ашдод. Други по-големи градове са: Акко, Афула, Беершеба, Димона, Ейлат, Нахария, Реховот, Петах Тиква, Холон, и др.

Галерия

Източници